Primera División 1984 (Chili)
 Primera División 1984 (Argentinië)
 Primera División 1984 (Uruguay)
 Primera División 1984 (Paraguay)
 Primera División 1983/84 - Spanje